Danial Hamza Borch Lappé Ahmad, bedre kendt under kunsternavnet Danne, er en dansk-pakistansk sanger. Danne startede sin karriere på TikTok, hvor han indenfor et år fik over 150.000 følgere igennem sin skæve tøjstil og serien Gør jer klar med Danne, som samlet har fået over to millioner visninger.

Dannes sangstemme blev opdaget på hans TikTok-profil af Sony Music, som resulterede i en pladekontrakt og udgivelsen af hans debutsingle "Danset I Et Døgn", der kom ud 25. marts 2022, og som er produceret af Oochie.

Han er opvokset i Gentofte.

Referencer

TikTok
Sony Music Entertainment
Tjek fødselsår
Sangere fra Danmark